Greatest Hits: 1965–1992 — первый европейский сборник хитов американской певицы и актрисы Шер, выпущенный 9 ноября 1992 года на лейбле Geffen Records. Альбом достиг топ-10 в ряде европейский стран и возглавлял британский альбомный чарт в течение семи непрерывных недель. Альбом был продан тиражом более 2 млн копий во всем мире.

Об альбоме 
Самые известные песни, включенные в альбом, - "The Shoop Shoop Song", возглавившая чарты более чем десяти стран, "If I Could Turn Back Time", являвшаяся самым большим её хитом в то время, и  "I Got You Babe".
Для альбома были записаны три новых песни: "Oh No Not My Baby" (изначально исполненная Maxine Brown), "Whenever You're Near", и записанная вживую "Many Rivers to Cross" (изначально исполненная Jimmy Cliff).

Оценки критиков 
Jose F. Promis дал альбому три звезды из пяти, написав: "несколько хаотичный альбом, возможно, сосредоточиться исключительно на её рок-хитах было бы лучшим решением, так как появление на сборнике нескольких старых песен, огорчает". Он отметил, что отсутствие таких хитов как "Half-Breed", также сказывается на оценке альбома.

Список композиций

Чарты

Недельные чарты

Сертификации и продажи 

|align="left"|Austria(IFPI Austria)
|align="left"|Gold
|align="left"|25,000
|-
|align="left"|Germany(BVMI)
|align="left"|Gold
|align="left"|250,000
|-
|align="left"|New Zealand (RIANZ)
|align="left"|4x Platinum
|align="left"|60,000
|-
|align="left"|Norway (RIANZ)
|align="left"|Gold
|align="left"|25,000
|-
|align="left"|Sweden (GLF)
|align="left"|Platinum
|align="left"|100,000
|-
|align="left"|Switzerland (IFPI Switzerland)
|align="left"|Gold
|align="left"|25,000
|-
|align="left"|United Kingdom(BPI)
|align="left"|3× Platinum
|align="left"|900,000
|-

Над альбомом работали 
 Вокал: Cher
 Вокал: Sonny Bono
 Вокал: Meat Loaf
 Продюсер: Snuff Garrett
 Продюсер: Jon Bon Jovi
 Ремастеринг: Dan Hersch
 Фото: Barry King
 Фото: Harry Langdon

Примечания 

Сборники Geffen Records